Chychrun ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Chychrun (* 1998), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Chychrun (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler